Die Liste der Länderspiele der albanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA offiziell geführten Spiele der albanischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Am 5. Mai 2011 traten die Albanerinnen zu ihrem ersten Länderspiel an. Erster Gegner in Pogradec war am 5. Mai 2011 die Mannschaft aus Mazedonien. Diese Partie wird in der FIFA-Ergebnisliste gegenüber der UEFA nicht berücksichtigt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der albanischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der albanischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der albanischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

Seit 2011

Statistik

Länderspielbilanz 
 grüne Hintergrundfarbe = Positive Bilanz
 gelbe Hintergrundfarbe = Ausgeglichene Bilanz
 rote Hintergrundfarbe = Negative Bilanz
 Sp. = Spiele
 S = Siege
 U = Unentschieden
 N = Niederlagen

Stand: 1. September 2022

Weblinks 
 fshf.org – Homepage des albanischen Fußballverbandes (albanisch, englisch)

Einzelnachweise 

Albanien
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen